Сезон 2021—2022 годов стал для ПФК ЦСКА 30-м в высшем дивизионе России и 30-м в розыгрыше Кубка России. Команда провела первый за 20 лет сезон без еврокубков.

По итогу сезона, вне зависимости от занятого места, ЦСКА, как и остальные российские клубы не примут участие в розыгрыше еврокубков следующего сезона из-за санкций, наложенных УЕФА из-за вторжения России на Украину.

В конце сезона о своём уходе из команды объявили Марио Фернандес, Алан Дзагоев, Жан-Филипп Гбамен и Хёрдур Магнуссон.

События 
23 октября ЦСКА победил «Крылья Советов» (3:1), а Антон Заболотный забил тысячный гол армейского клуба в розыгрышах Премьер-лиги.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 № 12 закреплён за болельщиками клуба.
 № 16 навсегда закреплён за Сергеем Перхуном.

Трансферы

Пришли в клуб 

 170.000

Пришли в аренду 

 650.000

Ушли из клуба 

 42.100.000

Ушли в аренду 

 1.400.000

Общие убытки:  820.000

Общая прибыль:  43.500.000

Разница:  42.680.000

Товарищеские матчи

Чемпионат России

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок России

Групповой этап

1/8 финала

1/4 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

2022
ЦСКА
Чемпионат России по футболу 2021/2022